Daggerfall – gra z serii The Elder Scrolls
 Daggerfall (miasto) – fikcyjne miasto ze świata The Elder Scrolls